Boshof bezeichnet:

 einen Ort in Südafrika, siehe Boshof (Südafrika)
 Egon Boshof (* 1937), deutscher Historiker